Oppolzer kan avse:

Efternamn
 Egon von Oppolzer, en österrikisk astronom 1869 - 1907
 Johann von Oppolzer, en österrikisk läkare 1808 - 1871
 Theodor von Oppolzer, en österrikisk astronom 1841 - 1886

Astronomi 
 1492 Oppolzer, en asteroid
 Oppolzer (månkrater)

Efternamn